Скасел има више значења:

 Скасел (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Скасел (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику